Сергей Волобуев:
 Волобуев, Сергей Валентинович (1965) — советский и казахстанский самбист.
 Волобуев, Сергей Васильевич (1972) — советский и российский футболист.